Ferber ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Ferber (* 1975), US-amerikanischer Posaunist und Komponist
 Albert Ferber (1923–2010), deutscher Ringer
 Albert Ferber (Pianist) (1911–1987), Schweizer Pianist
 Andrea Ferber, bekannt als Andrea Berg (* 1966), deutsche Schlagersängerin
 Christian Ferber (eigentlich Georg Heinrich Balthasar Seidel; 1919–1992), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Christian von Ferber (* 1926), deutscher Ökonom und Soziologe
 Christine Ferber (* 1960), französische Konditorin
 Christoph Ferber (* 1954), Schweizer Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Constantin Ferber  (1520–1588), Bürgermeister von Danzig
 Dorle Ferber (* 1952), deutsche Musikerin, Tonkünstlerin, Autorin
 Eberhard Ferber (1463–1529), Bürgermeister von Danzig
 Edna Ferber (1885–1968), US-amerikanische Schriftstellerin
 Elmar Ferber (1944–2008), deutscher Filmemacher, Autor und Verleger
 Ernst Ferber (1914–1998), deutscher General
 Erwin Ferber (1885–1976), deutscher Chemiker
 Ewerd Ferber (1387–1451), deutscher Fernhandelskaufmann und Stammvater des Patriziergeschlechts Ferber
 Felicitas Ferber, deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Ferber (1862–1909), französischer Offizier und Pilot

 Heinrich Ferber (1832–1895), niederrheinischer Regionalhistoriker
 Henning Ferber (* 1971), deutscher Filmproduzent
 Herbert Ferber (1906–1991), US-amerikanischer Bildhauer
 Hilde Ferber (Hildegard Marianne Antonie Ferber, 1901–1967), deutsche Kunsterzieherin, Religionspädagogin und Künstlerin

 Josef Ferber (1874–1951), deutscher Architekt

 Marianne Ferber (1923–2013), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Mark Ferber (* 1975), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Markus Ferber (* 1965), deutscher Politiker (CSU)
 Marlies Ferber (* 1966), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Mauritius Ferber (1471–1537), Theologe und Geistlicher, Bischof von Ermland
 Moritz Rudolph Ferber (1805–1875), deutscher Kaufmann und Mineraloge  
 Nicole Ferber (* 1977), deutsche Fußballtorhüterin
 Nikolaus Ferber (Johannes Ferber; um 1480–1535), deutscher Ordensgeistlicher
 Rafael Ferber (* 1950), Schweizer Philosoph
 Richard Ferber (* 1944), US-amerikanischer Neurologe und Kinderarzt
 Vanessa Marija Else Ferber, bekannt als Vanessa Mai (* 1992), deutsche Sängerin
 Walter Ferber (1907–1996), deutscher Publizist und Journalist
 Walther Münch-Ferber (1850–1931), deutscher Unternehmer, Textilfabrikant und Politiker (NLP), MdR
 Wolfgang Ferber (1586–1657), Zwickauer Pritschmeister

Ferber steht für:
 Ferber (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)
 Ferber (Patriziergeschlecht), Familie in Danzig (Ferberhaus)

Siehe auch:
 Museum für Angewandte Kunst (Gera) (Ferbersches Haus), Kunstgewerbemuseum in Gera
 Färber

Familienname
Berufsname